Parkonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Parkonsaari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Parkonsaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar